Леонид Фролович Жодейко (1826—1878) — русский живописец-портретист, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился  года — старший сын Ф. А. Жодейко.

Учился живописи у портретиста С. К. Зарянко в Москве. Обучался в Императорской Академии художеств (1848—1854) у А. Т. Маркова.

Получил звание «назначенного в академики» (1857) за представленные работы по перспективной живописи. В 1858 году за картину «Умывающаяся девушка» получил звание академика.

С середины 1850-х годов участник ежегодных академических выставок. Писал в основном портреты: Магомета Али-Ага, секретаря персидского посольства (ок. 1855), «Молодая женщина» (1856), князя К. А. Суворова-Рымникского (ок. 1860), «Неизвестная» (1865), князя В. В. Волконского (1869), «Женский портрет» (1871), поэта Я. П. Полонского (1875), г-жи Куликовой (1877) и много других. Он также автор целого ряда портретов-типов, многочисленных детских и женских головок.

Умер  года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ЖОДЕЙКО Леонид Флорианович (1826—1878)
 

Художники России XIX века
Художники России в общественном достоянии